Оме:
 Оме — коммуна в Италии, расположенная в регионе Ломбардия.
 Оме — город в Японии, расположенный в префектуре Токио.